Вильядепера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 30 км². Население — 266 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается Святая Дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web oficial del municipio 
 Nortecastilla
 Villadepera 
 Parque Natural Arribes del Duero
 Villadepera (La Perla de Sayago) 

Муниципалитеты Саморы